Bàlacros (sàtrapa), militar macedoni membre de la guàrdia personal d'Alexandre el Gran
 Bàlacros (militar), militar macedoni a Egipte (s. IV aC)